Маргаритис или Маргарит Ламбу () е виден зограф от началото на XIХ век, представител на Кулакийската художествена школа.

Биография 
Роден е в голямата солунска паланка Кулакия, тогава в Османската империя, днес Халастра, Гърция. Заедно с вероятно по-малките си братя Димитриос и Константинос става зограф. Известни са 8 негови икони и едни царски двери. Работи в 1813 година в „Свети Георги“ в Хортач, в 1820 в „Рождество Богородично“ (Панагуда). В 1832 година изписва църквата „Свети Атанасий“ в Крива (Грива), в 1845 - 1846 година е в Кукуш (Килкис) и работи в църквата „Свети Георги“, където изписва „Успение Богородично“ (1844) и „Свети Георги“ (1845). В 1840 година е в Хортач с брат си Константинос. В 1845 година отново се завръща в Крива. Произведения на Ламбу има и в „Успение Богородично“ в Средно Постолар, в „Свети Архангели“ в Геракарци (Гераконас) и в „Св. св. Петър и Павел“ в Петрово (Агиос Петрос).

В църквата „Успение Богородично“ в Епаноми (1865) Маргаритис е автор на една икона на Света Екатерина от 1838 година. Иконите на Маргаритис се отличават с големи очи на образите, тъмен цвят на кожата, линейни бръчки, позлатени престоли, ореоли със златни звезди, декоративно растение в текстила и облеклото на светците и известна свобода при предаване на сцените. Синовете му Атанасиос Маргаритис и Ставракис Маргаритис също са зографи.

Родословие

Бележки 

Родени в Кулакия
Гръцки иконописци
Представители на Кулакийската художествена школа
Македонски гърци